Springvale Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Springvale Township (Michigan)
 Springvale Township (Minnesota)
 Springvale Township (North Dakota)
 Springvale Township (Oklahoma)